Вајлхајм може бити:

 Вајлхајм ан дер Тек, град у округу Еслинген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Вајлхајм ин Обербајерн, град у округу Вајлхајм-Шонгау, у њемачкој покрајини Баварска.